Alle - um gênero de aves que se restringe a uma única espécia, a Alle alle
Alle (Jura) - uma localidade suíça

Desambiguação